Veitkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Veitkari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Veitkari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar